Mały Katechizm – dzieło Marcina Lutra, księga wyznaniowa luteranizmu
 Mały Katechizm Westminsterski – dzieło reformacji angielskiej